Příjmení Mašata, přechýleně Mašatová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Mašata (1879–1943), český (československý) politik
 Stanislav Mašata (1903–1948), český varhaník a skladatel
 Vladimír Mašata (1895–1977), český fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení